Лас Агилас има више значења:

 Лас Агилас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Агилас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Агилас (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Агилас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Агилас (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Агилас (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Агилас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Агилас (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Агилас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Агилас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Агилас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Агилас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Агилас (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Агилас (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Агилас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Агилас (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Агилас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Агилас (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Агилас (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Агилас (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Агилас (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Агилас (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Агилас (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Агилас (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Агилас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Агилас (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Агилас (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Агилас (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Агилас (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Агилас (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Агилас, Колонија (Тепејанко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Агилас (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Агилас (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Агилас (Тепатласко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Агилас, Рохелио Перез Ринкон (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику